Varchi ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Varchi (1502–1565), Florentiner Dichter und Historiker
 Clemens von Cerrini di Monte Varchi (1785–1852), sächsischer Offizier, zuletzt Generalleutnant sowie Oberkommandeur der Sächsischen Armee